Stout může být:

příjmení
 Rex Stout (1886–1975) – americký spisovatel

ostatní
 Stout – tmavé pivo
 USS Stout (DDG-55) – americký torpédoborec třídy Arleigh Burke